Мексика́нская митропо́лия (, , ) — епархия Константинопольской православной церкви на территории стран Центральной Америки, Колумбии, Венесуэлы и Карибских островов.

История 
После начала греко-турецкой войны в Мексику прибыли первые греческие переселенцы, были созданы православные общины в Мехико, Гвадалахаре и Кульякане. Но из-за того, что духовенство Американской архиепископии из США посещало эти приходы редко, церковная жизнь греческих приходов шла довольно вяло. Положение не изменил и визит в Мексику в 1936 году архиепископа Афинагора (Спиру). Из-за отсутствия нормальной церковной жизни, не говоря уже о полном отсутствии миссии, большинство греко-мексиканских семей в Мексике переходили в католицизм.

В 1964 году для окормления мексиканских приходов в Мексику был направлен архимандрит Павел (де Баллестер-Конвальер), францисканский монах, перешедший в Православие; в 1970 году архимандрит Павел был рукоположён в викарного епископа Американской архиепископии с титулом Назианский. После убийства епископа Павла в 1984 году для служения в Мексике назначались священнослужители из Соединённых Штатов.

24 сентября 1996 года решением Священного Синода Константинопольской Православной Церкви из подчинения архиепископии Северной и Южной Америки были выведены приходы за пределами США, при этом на территории стран Центральной Америки, Колумбии, Венесуэлы и стран Карибского бассейна была образована Панамская митрополия. На тот момент там было только три священника и три общины, состоявшие, в основном, из греков, — в Мексике, Панаме и Венесуэле.

2 декабря 1996 года первым митрополитом Панамским был единогласно избран епископ Дорилейский Афинагор (Анастасиадис). В январе 1997 года митрополит Афинагор прибыл на кафедру. Кафедральным городом митрополии был изначально избран город Панама, но вскоре митрополит Афинагор перенёс свою резиденцию в Мехико.

31 августа 2005 года последовало и переименование митрополии в Мексиканскую.

В 2010-е годы Православие и среди коренных жителей Гаити, Мексики, Коста-Рики, Доминиканской Республики, а также Колумбии, где был воздвигнут первый православный храм в городе Кукута в честь святых архангелов. В Гватемале в 2010 году была принята в общение целая неканоническая православная юрисдикция, отколовшаяся от римо-католической церкви. Данная группа насчитывала 388 церквей и часовен.

Епископы 
 Павел (де Баллестер-Конвальер) (15 марта 1970 — 31 января 1984), как титулярный епископ Назианский, викарий Архиепископии Северной и Южной Америки, управляющий приходами Константинопольского патриархата в Мексике

 Панамская и Центрально-Американская митрополия
 Афинагор (Анастасиадис) (2 декабря 1996 — 31 августа 2005)

 Мексиканская митрополия
 Афинагор (Анастасиадис) (с 31 августа 2005)

Викарии 
 Панкратий (Дубас), епископ Скопельский (9 сентября 2012 — 3 октября 2022)
 Афинагор (Перес Гальвис), епископ Миринский (с 25 октября 2020)
 Тимофей (Торрес Эскивель), епископ Ассоский (с 8 ноября 2020)
 Исихий (Танос), епископ Маркианский (с 6 декабря 2020)

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20141018235330/http://www.goarchmexico.org/ официальный сайт
 Orthodox Archdiocese of Mexico в социальной сети facebook

 
Православие в Мексике
Религия в Гватемале
Православие в Колумбии
Религия в Панаме
Православие в Венесуэле